Resident Evil - série de jogos
 Resident Evil (jogo eletrônico de 1996)
 Resident Evil (jogo eletrônico de 2002)
 Resident Evil 2 (jogo eletrônico de 2019)
 Resident Evil 3 (jogo eletrônico de 2020)

Cinema
 Resident Evil (série de filmes)
 Resident Evil (filme de 2002) - com Milla Jovovich
 Resident Evil: Welcome to Raccoon City - com Kaya Scodelario 

TV ou streaming
 Resident Evil (série de televisão)

Desambiguações de cinema